Bupleurum rohlenae är en flockblommig växtart som beskrevs av Nábe$klek. Bupleurum rohlenae ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
rohlenae